Das Canadian Classic 2006 fand vom 9. bis 14. Januar 2006 in Toronto, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Thierry Lincou, der in diesem Jahr jedoch nicht antrat. Amr Shabana setzte sich im Endspiel gegen Jonathon Power mit 11:9, 11:8 und 11:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Shahier Razik einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2006